Інститут був заснований у червні 1908 року у м.Тернопіль в якості середньої школи для дівчат. Кількість персоналу - 70 осіб. Для створення інституту пані Кручковська виділила площу вартістю 15 тисяч корон. Головою інституту було призначено професора гімназії Йосифа Застиреця. Посаду секретаря інституту зайняв професор реальної школи Іван Сітницький.

Посилання 
Народний ілюстрований календар ”Просвіти” на звичайний 1909 рік. Річник 32. - Львів: Накладом Т-ва ”Просвіта”, 1909, стор.59